Lifetime Achievement Award () steht für Homonyme folgender so benannter Preise (nicht jedoch für einzelne Kategorien anders benannter Auszeichnungen):
 Grammy Lifetime Achievement Award, US-amerikanischer Preis für Musiker
 ASC Lifetime Achievement Award, US-amerikanischer Preis für Kameraleute
 ADG Lifetime Achievement Award, US-amerikanischer Preis für Szenenbildner
 NBA Lifetime Achievement Award, Preis der nordamerikanischen Basketballliga NBA (vormals Chuck Daly Lifetime Achievement Award)
 NHL Lifetime Achievement Award, Preis der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL
 Mark Matthews Lifetime Achievement Award, US-amerikanischer Preis für verdiente Personen im Tischtennis

Siehe auch:
 SEEMO Award for Lifetime Achievement, für Journalisten